

Волжська сільська рада — сільське поселення, Нарімановський район, Астраханська область
 Волжська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область